Las variantes textuales en libros del Nuevo Testamento se presentan cuando un copista hace alteraciones deliberadas o inadvertidas a un texto que se reproduce. Las ediciones críticas del Evangelio de Mateo se basan en todos los papiros disponibles: Papiro 1, Papiro 19, Papiro 21, Papiro 25, Papiro 35, Papiro 37, Papiro 44, Papiro 45, Papiro 53, Papiro 62, Papiro 64, Papiro 70, Papiro 71, Papiro 77, Papiro 86, y en los siguiente unciales:  01, 02, 03, 04, 05, 019, 032, 035, 038, 058, 064, 067, 071, 073, 074, 078, 084, 085, 087, 089, 090, 092a, 094, 0104, 0106, 0107, 0118, 0119, 0128, 0135, 0136, 0137, 0138, 0148, 0160, 0161, 0164, 0170, 0171, 0197, 0200, 0204, 0231, 0234, 0237, 0242, 0249, 0255, 0271, 0275.

Mateo 1-4 

Mateo 1:3
 Ζαρε — 1 B mae-1
 Ζαρα — rollo (es decir, todos los demás existentes MSS).

Mateo 1:5
 Βοοζ — L (W) f1 f13 Byz
 Βοος — C 33 g1

Mateo 1:6
 Δαυιδ δε ο βασιλευς (También el rey David) — C K L W Δ Π 33 157 892 1071 Maj itmss vg syrh geo
 Δαυιδ δε (También David) — 1 א B Γ f1 f13 579 700 itg1,k vgmss syrs,c,p co arm

Mateo 1:9
 Αχαζ — B L W Θ f1 f13 Byz
 Αχας — א C g1

Mateo 1:11
 τον Ιωακιμ, Ιωακιμ δε εγεννησεν — M U Θ Σ f1 33 258 478 661 954 1216 1230 1354 1604 Leccionario 54 syrh geo
 omitido en la mayoría

Mateo 1:12-13
 γεννα – Β
 εγεννησεν (engendró) – א

Mateo 1:16
 τον ανδρα Μαριας, εξ ης εγεννηθη Ιησους ο λεγομενος Χριστος – 1 א Β C K L P W (Δ omite τον) Π (ƒ1 omite Ιησους) 28 33 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1365 1546 1646 2148 2174, Byz, Lect, ℓ 76, ℓ 211, vg
 ω μνηστευθεισα παρθενος Μαριαμ εγεννησεν Ιησουν τον λεγομενον Χριστον – Θ ƒ13

Mateo 1:18
 Ιησου (Jesús) — W
 Χριστου (Cristo) — 71 Latt syrs,c Diatessaronsyr Ireneolat Jerónimopt Agustín
 Χριστου Ιησου (Cristo Jesús) — B Orígenespt Jerómimopt
 Ιησου Χριστου (Jesús Cristo) — 1 א C E K L P Z Δ Θ Π Σ f1 f13, mayoría de minúsculas, Byz Lect syrp,h, pal co arm (eth) geo slav Diatessaronarm Ireneogr Orígenespt Eusebio Epifanio Crisóstomo

Mateo 1:19
 δειγματισαι (divorcio) — א1 B Z f1
 παραδειγματισαι (renegar el voto matrimonial) — א*2 C L W Θ f13 Majmss

Mateo 1:20
 Μαριαν – B L f1 1241
 Μαριαμ – א C D W Z Θ f13 Byz

Mateo 1:21
 αυτος γαρ σωσει τον κοσμον (porque él salvará el mundo) — syrc
 αυτος γαρ σωσει τον λαον αυτου (porque él salvará a su pueblo) — rollo

Mateo 1:22
 δια του προφητου – mayoría
 δια Ησαιου του προφητου – D pc it syrs.(c).h copsa

Mateo 1:24
 ἐγερθεὶς (despertó) — א B C Z 071 f1
 διεγερθεὶς (fue despertado) — C3 D L W 087 f13 Byz

Mateo 1:25
 υιον (un hijo) — א B Zvid 071vid f1 f13pt 33 1192 itmss syrc mae-1
 αυτω υιον (a él un hijo) — syrs
 τον υιον (el hijo) — copbo
 υιον αυτης (su hijo) — copsa
 τον υιον τον πρωτοτοκον (el hijo primogénito) — D2 L itd,q
 τον υιον αυτης τον πρωτοτοκον (su hijo primogénito) — C D K W Δ Π 087 28 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1365 1646 2148 2174 Byz Lect

Mateo 2:3
 πασα (todos) — omitido por D

Mateo 2:4
 παρ' αυτων (cerca de ellos) — omitido por D Γ

Mateo 2:5
 per Esaiam prophetam dicentum (por lo dicho por el profeta Isaías) — ita
 δια του προφητου Μιχαιου (a través del profeta Miqueas) — 4 copboms
 δια του προφητου (por medio del profeta) — rollo

Mateo 2:9
 επανω (encima) — omitido por syrs Orígenes

Mateo 2:9
 του παιδιου (del niño) — D
 ου ην το παιδιον (donde estaba el niño) — rollo

Mateo 2:11
 ευρον (encontraron) — 2c 474 itaur,b,c, ff1,g1 vg
 ειδον (vieron) — rollo

Mateo 2:11
 τας πηρας (sus bolsas) — Epifanio
 τους θησαυρους (sus tesoros) — rollo

Mateo 2:12
 εις την χωραν αυτων (a su país) – Β
 εις την εαυτων χωραν (a su propio país) – א f1 157 a b g1 vg cop

Mateo 2:13
 κατ οναρ εφανη – Β 372 copsa
 φαινεται κατ οναρ (apareció en un sueño) – א

Mateo 2:15
 του στοματος Ησαιου του προφητου (la boca del profeta Isaías) — syrs
 του προφητου (el profeta) — rollo

Mateo 2:17
 ρηθεν υπο Κυριου δια Ιερεμιου (dicho por el Señor por medio de Jeremías) — D itaur

Mateo 2:18
 κλαυθμὸς (llanto) — א, B, Z, Z, 0250, f1, 22 279 372 1491 ℓ2211 it(q), aur, b, c, f, ff1, g1, k, l, 1, vg, syrp, pal, copsa, bo, eth, Justino, Hilario, Jerónimo, Agustín, Hesiquio
 θρηνος (lamentación) — copbo
 θρῆνος καὶ κλαυθμός (lamentación y llanto) — C, D, K, L, W, Δ, Π, f13, 28, 33, 565, 700, 872, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1192, 1195, 1210, 1216, 1241, 1253, 1278, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, 2193, Byz, ℓ 70, ℓ 150, ℓ 185, ℓ 1761, syrcur, syrs, syrh, arm, eth, geo, slav, Orígenes, Proclo

Mateo 2:18
 βρυγμος (crujir) — Z
 οδυρμος (llora) — rollo

Mateo 2:21
 ηλθεν (fue) — D, L, W, 0233, 0250, f1, f13, ℳ
 εισηλθεν (entró) — א B C coppt
 επανηλθεν (regresaba) — copsa Eusebio

Mateo 3:6
 υπ αυτου (por él) – א
 εν τω ιορδανη υπ αυτου –

Mateo 3:11
 εγω μεν γαρ (Yo a la verdad) – א 892
 εγω μεν (Yo) – Β

Mateo 3:15
 τοτε αφιησιν αυτον βαπτισθηναι (Entonces le permitió ser bautizado) — syrs,c
 [τοτε αφιησιν αυτον] et cum baptizaretur lumen ingens circum fulsit de aqua, ita ut timerent omnes qui advenerant (Entonces él le permitió. Y cuando él fue bautizado, una luz prodigiosa brilló sobre (¿hacia abajo?) el agua, por lo que todos los que habían venido temieron.) — ita
 [τοτε αφιησιν αυτον] et cum baptizaretur Iesus lumen magnum fulgebat de aqua, ita ut timerant omnes qui congregati erant (Entonces él le permitió. Y cuando Jesús fue bautizado, una luz prodigiosa brilló sobre (¿hacia abajo?) el agua, por lo que todos los que habían venido temieron.) — itg1
 και πυρ ανηφθη εν τω Ιορδανη (Y el fuego se encendió en el Jordán.) — Justino Mártir
 ...la luz que apareció en el agua [del Jordán]... — DiatessaronTatian (por Efrén)
 και ευθυς περιελαμψε τον τοπον φως μεγα (Y de inmediato una gran luz iluminó el lugar) — GospelHeb (por Epifanio)
 τοτε αφιησιν αυτον (Entonces el le permitió.) — rollo

Mateo 4:5
 ιστησιν ([a] él de pie) — L W Θ 0233 f13, ℳ
 ηστησεν (él estaba) — א B C D Z f1 33

Mateo 4:8
 δικνυει (mostró) – א
 δεικνυσιν (mostró) – Β
 εδειξεν (mostró) – D 372

Mateo 4:10
 ὕπαγε (fuera) — א B C* K P W Δ 0233 f1 f13 565 700 892
 ὕπαγε ὀπίσω μου (vete detrás de mí) — C2 D L Z 28 33 8922 1009 1010 1071 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1365 1646 2148 2174 Byz Lect ℓ 76 itb, d, h, l vg syrc h
 ὕπαγε ὀπίσω σου (vete detrás o vete detrás tuyo) — syrs
 vade retro (ve detrás) — a aur c ff1 g1

Mateo 4:13
 παραθαλασσαν (por el mar) – א W
 παραθαλασσιαν (por el mar) – B
 παραθαλασσιον (por el mar) – D 372

Mateo 4:23
 εν τη Γαλιλαια (en Galilea) – א
 εν ολη τη Γαλιλαια (en toda Galilea) – B C 157 cop syr eth
 ολην την γαλιλαιαν (toda Galilea) – D

Mateo 4:23b
 διδασκων αυτοις – א
 διδασκων – Β

Mateo 4:24
 πασαν την Συριαν (toda Siria) – א 157
 ολην την Συριαν (toda Siria) – Β

Mateo 5-8 
Mateo 5:9
 οτι υιοι – א C D 13-124-556
 οτι αυτοι υιοι – B

Mateo 5:10
 ενεκα – B
 ενεκεν –א

Mateo 5:18
 εως παντα – B 106
 εως αν παντα –א

Mateo 5:19
 ος δ’ αν ποιηση και διδαξη, ουτος μεγας κληθησεται εν τη βασιλεια των ουρανων – Β
 omitido – א* D W d g2 r2

Mateo 5:22
 ραχα – א* D W
 ρακα – Β

Mateo 5:25
 ὁ κριτής (el juez) — 64 א B f1 f13 892 1216 1230
 δώσει (entregue) — D
 ὁ κριτής σε παραδῷ (el juez te entregue) — K L W Δ Θ Π 28 33 565 (700 omite σε) Byz it

Mateo 5:28
 επιθυημσαι – א 236
 επιθυμησαι αυτην – Β W
 επιθυμησαι αυτης – א M Σ

Mateo 5:28
 εαυτου – Β
 αυτου – א

Mateo 5:30
 η ολον – א
 και μη ολον – B d k syr cop

Mateo 5:31
 ερρεθη – א* Κ Π syr copbo
 ερρεθη δε – B

Mateo 5:37
 εσται – Β Σ 61 68 245 700
 εστω – א

Mateo 5:39
 εις την δεξιαν σιαγονα – א W Σ 157 892
 σιαγονα σου – B D
 σου σιαγονα – E

Mateo 5:41
 αγγαρευει – D
 αγγαρευσει – B L M S U Π
 αγγαρευση – א E G K V Δ Σ
 και ος λεγει σοι – syrcur

Mateo 5:42
 αιτουντι σοι – א* y
 αιτουντι σε – B

Mateo 5:44
  (bless those who curse you, do good to those who hate you) — K L W Δ Θ Π f13 28 33 565 70 892 1009 1010 1079 1195 1216 1241 1242 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect
 omitido por א, B, f1 k syc, s copsa, bo;

Mateo 5:45
 και βρεχει επι δικαιους και αδικους – B
 omitido – א

Mateo 5:46
 ουχι – B
 οmit – א* copbo syrcur

Mateo 5:47
 αδελφους — א B D Z f1 f1 pc lat syrc.h cop
 φιλους — L W Θ Byz f k syrh
 ασπαζομενους υμας — 1424

Mateo 5:47
 ἐθνικοί (gentiles) — א, Β, Δ, f1, 33, 892, 1071, 1216, 1230, 1241, 1365, it, vg
 τελῶναι (recaudadores de impuestos) — Κ, L, W, Δ, Θ, Π, f13, 28, 565, 700, 1009, 1010, 1079, 1195, 1242, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, ith, syrp, goth, geo

Mateo 6:1
 δικαιοσυνην — א Β D 0250 f1 892 pc lat Orígenesmss
 ελεημοσυνην — L W Z Θ f13 Byz f k syrp.h mae Orígenesmss
 δοσιν — א1 syrc copbo

Mateo 6:2
 αμην αμην (Amén, Amén) – א 13
 αμην (Amén) – B

Mateo 6:7
 υποκριται (hipócritas) – Βג syrcur
 εθνικοι (gentiles) – א

Mateo 6:8
 ο πατηρ υμων (vuestro Padre) – א* D L W Z Θ 0170 f1 f13 Byz
 ο θεος ο πατηρ υμων (Dios vuestro Padre) – א1 B copsa
 ο πατηρ υμων ο ουρανιος (vuestro Padre en los cielos) – 047 28 892c 1424

Mateo 6:13 (véase 1 Crónicas 29:11-13)
 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, por los siglos. Amén.) — K, L, W, Δ, Θ, Π, f13, 28, 33, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1365, 1546, 1646, Byz, Lect
 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα, τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (Porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por los siglos. Amén.) — 157, 225, 418
 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (Porque tuyo es el poder por los siglos. Amén.) — itk
 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ δύναμις καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (Porque tuyo es el poder y la gloria, por los siglos. Amén.) — copsa, copfay
 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία καὶ ἡ δόξα εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (Porque tuyo es el reino y el poder, por los siglos. Amén.) — syrc
 ὅτι σοῦ ἐστιν ἡ βασιλεία, τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος εἰς τοὺς αἰῶνας. ἀμήν (Porque tuyo es el reino, del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo por los siglos. Amén.) — 1253
 omitido por — א, B, D, 0170, f1, ℓ 547, it, vg, copbo

Mateo 6:15
  (sus ofensas), omitido por — א, D, 1 118 205 209 1582, 22, 892*, a, aur, c, ff1, g1, syrh

Mateo 6:16
 και οταν δε – א syrcur eth
 οταν δε – Β

Mateo 6:16
 υποκριται – א
 οι υποκριται – Β

 το προσωπον – 244 א g1 k syrp
 τα προσωπα – B

 αμην γαρ – א, copbo
 αμην – Β

Mateo 6:18a
 νηστευων τοις ανθροποις – Β
 τοις ανθρωποις νηστευων –א

Mateo 6:18b
 σου – א Δ syrcur
 omitido – Β

Mateo 6:20
 και κλεπτουσιν – א 1 892 syrcur
 ουδε κλεπτουσιν – Β

Mateo 6:21
 εκει εσται η καρδια – B copbo
 ουδε κλεπτουσιν – Β syrp

Mateo 6:22
 ο οφθαλμος σου – Β
 ο οφθαλμος –א

Mateo 6:22b
 εαν ουν – B
 εαν –א

Mateo 6:23
 εαν δε ο οφθαλμος σου πονηρος – א W 33
 εαν δε ο οφθαλμος σου πονηρος η – B cop it
 εαν δε ο οφθαλμος σου η πονηρος – syr

Mateo 6:24
 Ουδεις οικετης δυναται (Ni un siervo es capaz) — L Δ 1241
 Ουδεις δυναται (Ni uno es capaz) — rollo

Mateo 6:25
 τι φαγητε – א f1 892 a b ff1 k l vg syrc copsa
 τι φαγητε η τι πιητε – B W f13 33
 τι φαγητε τι πιητε – copsa
 τι φαγητε και τι πιητε – L Θ 0233 Byz

Mateo 6:25b
 υμων – B
 omitido – א b

Mateo 6:27
 μεριμνων (preocupe) — omitido por 1293 itmss syrc

Mateo 6:28
 αυξανουσιν ου κοπιωσιν ουδε νηθουσιν (ellas crecen; ellas no trabajan, ni hilan) — אc (B) ƒ1 (33) 205 (1071) latt syrp,h, pal cop eth geo slav Hilario Atanasio Crisóstomopt Agustín Speculum
 αυξανουσιν ου νιθουσιν ουδε κοπιωσιν (ellas crecen; ellas no hilan, ni trabajan) — Θ syrc
 αυξανει ου κοπια ουδε νηθει (están creciendo; no están trabajando, ni están hilando) — E G K L N W Δ Π Σ 0233 0281 ƒ13 28 157 180 565 579 597 700 892 1006 1010 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1424 1505 1546 2148 2174 𝔐 Lect goth (arm) Basileo Crisóstomopt Nilus
 ου ξενουσιν ουδε νηθουσιν ουδε κοπιωσιν (ellas no cardan, ni hilan, ni trabajan) — א*
 ου ξαινει ουδε νηθει (no cardan, ni hilan) — Oxy.655
 αυξανει και ουδε νηθει (están creciendo, pero ni hilan) — 1646
 αυξανεν (están creciendo) — 1009

Mateo 6:32
 ταυτα γαρ παντα – א N Δ Σ f13 157 892
 παντα γαρ ταυτα – B
 παντα – a b k

Mateo 6:32b
 ο θεος ο πατηρ υμων – א
 ο πατηρ υμων – א2 28 237
 ο πατηρ υμων ο ουρανιος – B 050

Mateo 6:32c
 χρητε – B
 χρηζετε –א

Mateo 6:33
 την βασιλειαν (el reino) — א B 57 345 440 817 995 1646 it(k),l vgmss cop ethmss Tertuliano Cipriano (Eusebio) Afraates (Gregorio) Didymuspt Macario Agustínpt Speculum
 την βασιλειαν των ουρανων (el reino de los cielos) — 301* 366 373 726 1272* 1590* 𝑙858 Justino Clementept Efrénpt Crisóstomopt
 την βασιλειαν του θεου (el reino de Dios) — E G K L N W Δ Θ Π Σ Φ 0233 ƒ1 ƒ13 22 28 33 119 157 180 205 245 482 565 579 597 700 892 1006 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1243 1253 1292 1342 1365 1392 1424 1505 1546 2148 2174 𝔐 Lect lat syr copmae-1 arm ethmss geo slav Diatessaronsyr Clementept Serapion (Hilario) Basilio Dídimopt Evagrio Crisóstomopt Cromacio Jerónimo Marcus Eremita Agustínpt Cirilo Teodoreto Juan

Mateo 7:3
 την δε δοκον την εν τω οφθαλμω – א N Σ 235
 την δε εν τω σω οφθαλμω δοκον – Β 050

Mateo 7:4a
 λεγεις – א 700 0233
 ερεις – Β

Mateo 7:4b
 τω αδελφω σου αδελφε – א
 τω αδελφω σου – Β

Mateo 7:8
 ανοιγεται – Β
 ανοιγησεται –א

Mateo 7:9
 η τις – Β Ζ
 η τις εστιν –א

Mateo 7:12
 παντα οσα – א
 παντα ουν – B
 παντα δε – copbo

Mateo 7:13
 η πυλη (la puerta) — omitido por א* 1646 ℓ211 ita,b,c,h,k vgmss Clemente Hipólito Orígenespt Ciprian Eusebio Dídimo

Mateo 7:14
 η πυλη (la puerta) — omitido por 113 182* 482 544 ita,h,k Clemente Hipólito Orígenespt Cipriano Eusebio

Mateo 7:17
 καρπους ποιει καλους – Β cop
 καλους ποιει καρπους – Δ δ
 καρπους καλους ποιει –א

Mateo 7:18
 ποιειν – א
 ενεγκειν – B

Mateo 7:21
 πατρος μου του εν τοις ουρανοις, αυτος εισελευσεται εις την βασιλειαν των ουρανων (mi Padre que está en los cielos, entrará en el reino de los cielos) — C2 W Θ Φ 33 713 1071 1241 lat syrc Cipriano
 πατρος μου του εν τοις ουρανοις (mi Padre que está en los cielos) — rollo

Mateo 7:22
 δαιμονια πολλα – א
 δαιμονια – B

Mateo 7:25
 ελθαν – B
 ελθον –א

Mateo 7:27
 ελθαν – B
 ελθον –א

Mateo 7:27b
 και επνευσαν οι ανεμοι – Β
 omitido –א

Mateo 7:28
 επι τη διδαχη αυτου οι οχλοι – א
 οι οχλοι επι τη διδαχη αυτου – Β

Mateo 7:29
 και ουχ ως οι γραμματεις (y no como los escribas) — L M X 565 700 1424 Byz it(b),f goth
 και ουχ ως οι γραμματεις και οι Φαρισαιοι (y no como los escribas y los fariseos) — C*
 και ουχ ως οι γραμματεις αυτων (y no como los escribas) — א B Cc K Π Δ Θ f1 f13 22 372 579 892 1365 cop
 και ουχ ως οι γραμματεις αυτων και οι Φαρισαιοι (y no como los escribas y los fariseos) — W 33 1241 lat syr Eusebiopt

Mateo 8:1
 καταβαντος δε αυτου – B C W אb
 και καταβαντος αυτου – Z
 καταβαντι δε αυτω –א*

Mateo 8:3a
 την χειρα αυτου – א 124
 την χειρα – B

Mateo 8:3b
 ευθεως – B
 omitido – א

Mateo 8:4a
 ειπεν – א k cop
 λεγει – Β

Mateo 8:4b
 προσενεγκον – B C
 προσενεγκε –א

Mateo 8:5
 εκατονταρχης – א W
 εκατονταρχος – Β cop

Mateo 8:6
 κυριε – B
 omitido – א k syrs syrc

Mateo 8:7a
 λεγει – Β 700
 και λεγει –א

Mateo 8:7b
 ακολουθει μοι εγω ελθων – א
 εγω ελθων – Β

Mateo 8:8a
 εκατονταρχης – א
 εκατονταρχος – Β cop

Mateo 8:8b
 ειπεν – א C 33
 εφη – B

Mateo 8:10
 παρ ουδενι τοσαυτην πιστιν εν τω Ισραηλ ευρον – Β 4
 παρ ουδενι τοσαυτην πιστιν ευρον – f1
 ουδε εν τω Ισραηλ τοσαυτην πιστιν ευρον –א

Mateo 8:11
 Ισακ – א
 Ισαακ – Β

Mateo 8:12
 εξελευσονται – א
 εκβληθησονται – Β

Mateo 8:13
  (y cuando el centurión volvió a casa en esa hora, se encontró con su esclavo sanado) — א, C, (N), U, Θ, (0250), f1, (33, 1241), g1, syrh.
 omitido por — mayoría de mss

Mateo 8:18
 οχλον – Β
 οχλον πολυν – W
 πολυν οχλον – 12 243 copsa syrcur, sin
 οχλους – א 1 22
 πολλους οχλους – אc C N Σ Φ
 οχλους πολλους – 108
 πολλους – 106

Mateo 8:22
 ο δε ιησους λεγει – B syrcur
 ο δε λεγει – א 33 b c k q syrs

Mateo 8:26
 τω ανεμω και τη θαλασση – א f1 f13 22
 τοις ανεμοις και τη θαλασση – Β

Mateo 8:29
 απολεσαι – א copbo
 βασανισαι – Β copsa

Mateo 8:34
 ινα – B W
 οπως –א

Mateo 9-12 

Mateo 9:4a
 και ιδων – א C D K L W X Δ Πmg f13 33 892 1009 1010 1071 1216 1230 1242 1253 1365 1646 2148 Byz Lect it vg syrs copbo ethro
 και ειδως – B N Πtxt f1 565 700 1079 1195 1546 ℓ 184, 313, 1627, 1761 syrh goth arm? Eth geo
 και ειδος – ℓ 76
 ιδως – ℓ 547
 ειδως δε – Θ

Mateo 9:4b
 εγειρε περιπατει – א copsa syr
 εγειρε και περιπατει – Β

Mateo 9:6a
 εγειρε – Β 372
 εγειρε και – D
 εγερθεις – א C L W Θ 0233 f1 f13 Byz q

Mateo 9:6b
 πορευου – א, copsa and copbo used different terms, but every concerned to πορευου
 υπαγε – Β

Mateo 9:8
 εφοβηθησαν (temieron) — א B D W f1 33
 εθαυμασαν (se maravillaron) — C K L Δ Θ Π f13, 565 700 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1242 1253 1365 1546 1646 2148 Byz Lect syrh arm
 εφοβηθησαν και εθαυμασαν (temieron y se maravillaron) — itf, Diatessaron

Mateo 9:9a
 εκειθεν – Β
 omitido – א L 10 71 copbo

Mateo 9:9b
 λεγει – א copsa
 και λεγει – Β copbo

Mateo 9:9c
 ηκολουθει – א D f1 21 892
 ηκολουθησεν – B

Mateo 9:10a
 και ανακειμενου – א
 και εγενετο αυτου ανακειμενου – B

Mateo 9:10b
 ιδου – א D 892
 και ιδου – Β

Mateo 9:10c
 ελθοντες – א 243 ℓ 50
 omitido – B

Mateo 9:12
 ιατρων – א
 ιατρου – Β

Mateo 9:14
 νηστευομεν πολλα — C D K L W X Δ Θ Π f1 f13 33 565 700 892 1009 1010 1071 1195 1216 1230 1242 1253 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect itd,k syrp,h, pal copsa, bo goth arm eth geo
 νηστευομεν πυκνα — א a it vg syrs Hilario
 νηστευομεν — א Β copsamss geo

Mateo 9:15
 ελευσονται – א*
 omitido – B

Mateo 9:16
 το πληρομα αυτου – Β
 το πληρομα –א

Mateo 9:17
 ει δει μη – Β 301 copsa
 ει δε μηγε – א

Mateo 9:18
 ιδου αρχων προσελθων – א 13 157
 ιδου αρχων εις προσελθων – Β
 ιδου αρχων εισελθων – אc C D E M X N W Σ Φ
 ιδου αρχων εις ελθων – Κ S V Δ Π

Mateo 9:19
 ηκολουθει – א C D 33 41
 ηκολουθεσεν – Β
 ηκολουθησαν – Ε Μ

Mateo 9:21
 εαν αψομαι – א
 εαν αψομαι μονον – D
 εαν μονον αψομαι – Β

Mateo 9:22
 ο δε – א D
 ο δε Ιησους – Β

Mateo 9:24
 ειδοτες οτι απεθανεν – א 61
 omitido – B

Mateo 9:26
 η φημη αυτης – א C N 86 99 238 348
 η φημη αυτου – D
 η φημη αυτη – B

Mateo 9:27a
 ηκολουθησαν – Β D
 ηκολουθησαν αυτω –א

Mateo 9:27b
 κραυγαζοντες – א
 κραζοντες – B

Mateo 9:27c
 υιος – B G U Π
 υιε – א

Mateo 9:28a
 εισελθοντι δε αυτω – א Ν Σ
 ελθοντι δε – Β
 και ερχεται – D

Mateo 9:28b
 οι δυο τυφλοι – א D
 οι τυφλοι – B

Mateo 9:28c
 Ιησους – א copbo
 ο Ιησους – Β

Mateo 9:28d
 τουτο δυναμαι ποιησαι – Β
 δυναμαι ποιησαι τουτο – C
 δυναμαι υμιν τουτο ποιησαι –א

Mateo 9:30a
 ηνεωχυησαν – B D N Σ
 ηνοιχθησαν – C
 ανεωχθησαν –א
Mateo 9:30b
 οι οφθαλμοι – א
 οι οφθαλμοι αυτων – D
 αυτων οι οφθαλμοι – B

Mateo 9:31
 εν τη γη εκεινη – א
 εν ολη τη γη εκεινη – Β

Mateo 9:34
 Verso omitido por D ita,d, k syrs Diatessaron Juvenco Hilario

Mateo 9:35
 Minúscula 828 has additional reading εν τω λαω και πολλοι ηκολουθησαν αυτω

Mateo 10:3
 Θαδδαιος (Tadeo) — Alejandrino f1 33 892 Leccionario 185 vg
 Λεββαιος (Lebeo) — D
 Λεββαιος ο επικληθεις Θαδδαιος (Lebeo, apodado Tadeo) — Byz
 Θαδδαιος ο επικληθεις Λεββαιος (Tadeo, apodado Lebeo) — 13 346 543 826 828

Mateo 10:12
 λεγοντες ειρηνη τω οικω τουτω – Sinaiticus*,2, D, L, W, Θ, f1 1010 (1424), it vgcl
 αυτην – mayoría de mss

Mateo 11:2
 Ιησου (Jesús) – D 047 0233 7 99 262 348 349 483 484 517 659 954 1071 1424 1579 1604 ℓ 241 syrc Orígenes
 κυριου ημων (nuestro Señor) – syrs
 texto omitido – Codex Schøyen
 Χριστου (Cristo) – rollo

Mateo 11:5
 και πτωχοι ευαγγελιζονται (y los pobres están siendo evangelizados) — omitido por itk syrs Diatessaron

Mateo 11:15
 ο εχων ωτα ακουετω (¡El que tenga oídos, que oiga!) — B D f13pt itd,k syrs
 ο εχων ωτα ακουειν ακουετω (¡El que tenga oídos para oír, que oiga!) — rollo

Mateo 11:20
 τοτε ηρξατο ο Ιησους ονειδιζειν (Entonces Jesús comenzó a reprochar) — C K L N W Θ f1 f13 565 579 892 itg1,h vgmss syr cosamss
 τοτε ηρξατο ονειδιζειν (Entonces el comenzó a reprochar) — rollo

Mateo 11:23
 και συ, Καφαρναουμ, μη εως ουρανου υψωθηση (Y tú, Cafarnaúm, no serás levantado hasta el cielo) — א B* D W Θ 372 itmss vg syrc co arm geo Ireneolat Jerónimomss
 και συ, Καφαρναουμ, μη εως του ουρανου υψωθηση (Y tú, Cafarnaúm, no serás levantado hasta el cielo) — C Y f1 22
 και συ, Καφαρναουμ, η εως ουρανου υψωθηση (Y tú, Capernaum, que hasta el cielo [crees] serás levantado) — Bc
 και συ, Καφαρναουμ, η εως του ουρανου υψωθησει (Y tú, Cafarnaúm, ¿quieres ser levantado hasta el cielo?) — L Jerónimoms
 και συ, Καπερναουμ, η εως του ουρανου υψωθεισα (Y tú, Capernaum, que es levantado hasta el cielo) — K M N Π* f13pt 33 579 892 983 1071 1424 Byzpt ith syrs,p,h Jerónimoms
 και συ, Καπερναουμ, η εως ουρανου υψωθεισα (Y tú, Capernaum, que es elevado hasta el cielo) — X Δ 124 157 et al.
 και συ, Καπερναουμ, η εως του ουρανου υψωθησ (Y tú, Cafarnaún, tú que serás elevado hasta el cielo) — E F G S U V Y Γ Πmg f13pt 118 209 700 1342 Byzpt itmss
 και συ, Καπερναουμ, η εως ουρανου υψωθησ (Y tú, Cafarnaún, tú que te elevaras hasta el cielo) — 28 788

Mateo 11:23

 καταβιβασθηση (serás llevado hacia abajo) — א C L X Δ Θ Σ Φ f1 f13 22 33 700 892 Byz syrp,h mae-1 cobo
 καταβηση (serás descendido) — B D W 163 372 2680 2737 latt syrs,c cosa Irlat

Mateo 11:25
 εκρυψας – Papiro 62, Sinaiticus, B, D, 33, ℓ 2211
 απεκρυψας – C L W Θ f1,13 Byz

Mateo 12:2
 εν σαββατω (en el día de reposo) — omitido por itff1,k syrs,c

Mateo 12:22
 τον τυφλον και κωφον και (aquel hombre ciego y sordomudo, y) — C 22 565 Byz itq
 τον τυφλον και κωφον (aquel ciego y sordomudo) — 0281 33
 τον κωφον και τυφλον και (aquel hombre sordomudo y ciego, y) — L X Δ 700 713 syrp,h Basil
 τον κωφον και τυφλον (aquel hombre sordomudo y ciego) — W Θ 0233 f1 f13 517
 τον κωφον και (aquel hombre sordomudo, y) — א2
 τον κωφον (aquel hombre sordomudo) — א* B D 892 983 1424 itff1,g1,k syrs,c cop
 omitido por — vg

Mateo 12:24 (también Mateo 12:27)
 Βεεζεβουλ (Beezeboul) — א B
 Belzebul — itd
 Beelzebub o Baalzebub — itc,(ff1) vg syrs,c,p
 Βεελζεβουλ (Beelzeboul) — 21 C D (L) W Θ 0281 f1 f13 33 Byz itmss syrh (cop) Orígenes

Mateo 12:25
 ο Ιησους (Jesús) — omitido por 21 א B D 892* ℓ387 itd,(k) syrs,c,p copsa, bomss slavmss Crisóstomo

Mateo 12:30
 σκορπιζει — mayoría
 σκορπιζει με — א 33 syr copbo
 διαρπαστω — ℓ 185

Mateo 12:47
 Verso omitido — א* B L Γ 579 597 1009 ℓ12 ℓ387 itff1,k syrs,c copsa

Mateo 13-16 
Mateo 13:9
 ωτα (oídos) — א* B L ita,e, ff1,k syrs Tertuliano
 ωτα ακουειν (oídos para oír) — rollo

Mateo 13:13
 οτι βλεποντες ου βλεπουσιν και ακουοντες ουκ ακουουσιν ουδε συνιουσιν — א Β C Κ L W Δ Π
 οτι βλεποντες μη βλεπουσι και ακουοντες μη ακουουσι μηδε αυνωσιν — 1365
 ινα βλεποντες μη βλεπωσιν και ακουοντες μη ακουωσιν και μη συνιωσιν μηποτε επιστρεψωσιν — Θ f1 f13 Lect
 ινα βλεποντες μη βλεπωσιν και ακουοντες μη ακουωσιν και μη συνωσι μηποτε επιστρεψωσιν — ℓ 12 ℓ 70 ℓ 80 ℓ 299 ℓ 850 ℓ 1084

Mateo 13:33
 ελαλησεν αυτοις (les habló) — B W 0233 0242vid f1 33 Byz lat syrp copbo
 ελαλησεν αυτοις λεγων (les habló, diciendo) — א L Θ f 13 ith,(l),q vgmss copsams mae
 παρεθηκεν αυτοις λεγων (él propugnaba, diciendo) — C 1241 copsamss
 omitido por — D itd,(k) syrs,c Codex Schøyen

Mateo 13:35
 δια — אb Β C D Κ L W Δ Π 0242 28 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect it cop arm eth geo
 δια Ησαιου – Θ f1 f13 33
 δια Ασαφ — [mss de acuerdo a Jerónimo]

Mateo 13:55
 Ιωσηφ — Β C Θ f1 33 700c 892 ℓ 184 it vg
 Ιωσης — K L W Δ Π 0119 f13 565 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1365 1546 1646 2148 2174 Byz
 Ιωση — 700 1009 1010
 Ιωαννης — D X 28 Lect
 Ιωαννης και Ιωσης — 1344

Mateo 14:12
 σωμα (cuerpo) — W 0106 0136 Byz lat syrh copsa
 πτωμα (cadáver) — א B C D L Θ f1 f13 33 565 700 892 1010 1241 1424 e k syrs, c, p copbo

Mateo 15:6
 τὸν πατέρα αὐτοῦ (su padre) — אa, B, D, ita, d, e, syrc, copsa, geo
 τὸν πατέρα ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ (padre o su madre) — Θ, f1, (1216 omite αὐτοῦ), ℓ 184, geoB, Orígenes
 τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα (su padre o madre) — 084, f13, 33, 700, 892, 1071
 τὸν πατέρα αὐτοῦ ἢ τὴν μητέρα αὐτοῦ (su padre o su madre) — C, K, L, W, X, Δ, Π, 0106, 1009, 1010, 1079, 1195, 1230, 1242, 1253, 1344, 1365, (1546), 1646, 2148, 2174, Byz, Lect
 τὸν πατέρα αὐτοῦ καὶ τὴν μητέρα αὐτοῦ (su padre y su madre) — 565, 1241

Mateo 15:6 (véase Marcos 7:13)
 τὸν λόγον (palabra) — אa, B, D, Θ, 700, 892, 1230, ita, b, d, e, ff1, syrc, s, p, hmg, copsa, bo, arm, eth, geo, Diatessaron, Ireneo, Orígenes, Eusebio, Agustín
 τὸν νόμον (Ley) — א*, b, C, 084, f13, 1010, geo2
 τὴν ἐντολήν (mandamiento) — K, L, W, X, Δ, Π, 0106, f1, 33, 565, 1009, 1071, 1079, 1216, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, itaur, c, f, g1, l, q, vg, syrh, Orígenes

Mateo 15:15
 τὴν παραβολὴν ταύτην (esta parábola) — C, D, K, L, W, X, Θ, Π, 0119, 33, 565, 1009, 1010, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect
 τὴν παραβολὴν αὐτήν (parábola que) — Δ
 ταύτην τὴν παραβολήν (esta parábola) — f13
 τὴν παραβολήν (parábola) — א, B, 0237, f1, 700, 892, copsa, copbo, geoB

Mateo 15:31
 λαλοῦντας κυλλοὺς ὑγιεῖς (hablar, a los lisiados sanados) — C K L P W X Δ Π 565 (700c) 1009 1010 1071 1079 1195 1242 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz ℓ 1231m ℓ 1761 itd, f, q
 λαλοῦντας, κυλοὺς ὑγιεῖς (ídem) — ℓ 185
 λαλοῦντας καὶ κυλλοὺς ὑγιεῖς (hablar, y los lisiados sanados) — D Θ f13 33 1230 1253 ℓ 76 syrp h
 ἀκούοντας κυλλοὺς ὑγιεῖς (oír, , los lisiados sanados) — B
 ἀκούοντας κυλοὺς ὑγιεῖς (ídem) — ℓ 211
 ἀκούοντας καὶ λαλοῦντας κυλλοὺς ὑγιεῖς (oyendo y hablando, los lisiados sanados) — N O Σ
 λαλοῦντας (hablar) — א f13 700* 892 ℓ 184 it vg syr eth geo Orígenes

Mateo 15:39
 Μαγαδαν — א* B D
 Μαγδαλα — L Θ
 Μαγεδαν — אb lat (copsa)

Mateo 16:1
 ηρωτησαν — א1 892
 ηρωτων — א2
 επηρωτων — א*c Θ f1 f13 565 1241 1424 pc

Mateo 16:2b-3
 Pasaje excluido en 01, 03, 031, 033, 034, 036, 047, 2, f13, 34, 39, 44, 84, 151, 157, 180, 194, 272, 274, 344, 376, 445, 539, 563, 595, 661, 699, 776, 777, 780, 788, 792, 826, 828, 852, 1073, 1074, 1076, 1078, 1080, 1216, 2542, syrcur, syrs, copsa, copbomss, arm, Orígenes.

Mateo 16:8
 εχετε — א, B, D, Θ,  f13, 700, 892, 1241, it
 ελαβετε — C, K, L, W, X, Δ, Π, f13, 33, 565, 1009, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1242, 1253, 1344, 1546, 1646, 2148, 2174, Byz
 ελαβομεν — 1365, ℓ 1579

Mateo 16:12
 της ζυμης των αρτων (levadura de pan) — א2, B, L, 892, 1009, 1241
 της ζυμης των αρτων των Φαρισαιων και Σαδδουκαιων (levadura del pan de los fariseos y saduceos) — א, ff1, syrcur
 της ζυμης των Φαρισαιων (levadura de los fariseos) — 33
 των αρτων (pan) — f1
 της ζυμης του αρτου (levadura de pan) — C, W, Byz, c, f, q, syrp, syrh, copsa, copbo
 της ζυμης (levadura) — D, Θ, f13, 565, a, b, ff2, syrs

Mateo 17-20 

Mateo 17:10
 οι μαθηται αυτου – Β C D f13 Byz f ff2 q syr mae copbo
 οι μαθηται – א L Z W Θ f1 33 700 892 pc lat copsa copbo

Mateo 17:15
 κυριε – Β
 omitido – א

Mateo 17:15
 πασχει — C D K W X Δ Π f1 f13 28 33 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect it vg syr arm eth geo
 εχει — א B L Θ cop Orígenes

Mateo 17:17a
 αποκριθεις δε ο Ιησους – Β
 δε ο αποκριθεις – א

Mateo 17:17b
 πονηρα – Z Φ pc
 απιστος – rest of mss

Mateo 17:20
 ολιγοπιστιαν – א Β Θ f1 f13 33 700 892 syrc, pal copsa, bo eth geo
 απιστιαν – C D Κ L W Χ Δ Π 28 565 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect it

Mateo 17:21
 ολιγοπιστιαν — א B Θ f1 f13 33 700 892 syrc.pal
 απιστιαν — C D K L W X Δ Π 28 565 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 13244 1365 1546 1646 2148 2174 Byz loect it vg syrs.p.h Diatessaron

Mateo 17:21
 Verse incluido — C D K L W X Δ Π f1 f13
 Verse omitido — א B Θ 33 892 syrc pal copsa bo arm eth

Mateo 17:20
 συστρεφομενων – א B  f1 892 it vg
 αναστρεφομενων – C K L W X Δ Θ Π f13 28 33 565 700 1009 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1646 2148 2174 By Lect

Mateo 17:26
 εφη Σιμων ναι λεγει ο Ιησους δος ουν και συ ως αλλοτριος αυτων — add. by 713 y Efrén

Mateo 17:27
 εις σκανδαλιζωμεν θαλασσαν — א L Z
 εις θαλασσαν — mayoría

Mateo 18:11
 Verso omitido — א B L* Θ 33 892txt it syr cop

Mateo 19:29
 ἐκατονπλασίονα (cien veces) — א C D W Θ f1 f13 28 33 565 700 892 1009 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 2148 2174 Byz Lect it vg syr copbo arm eth
 πολλαπλασίονα (muchas veces) — B L 1010 syrpal copsa ethmss

Mateo 20:28
 D y Φ tienen una adición:
«Pero procurará aumentar de lo que es pequeño, y ser menos de lo que sea mayor. Cuando entres en una casa y seas llamado a cenar, no te sientes en los lugares prominentes, no sea que por ventura un hombre más distinguido entrara después, y el que se invitó venga a decirte: ‹Desciende abajo›; y seas avergonzado. Pero si te sientas en el lugar inferior, y uno menos que tú entre, entonces el que te invitó te dirá: "Sube más arriba"; y esto será ventajoso para ti». (Compárese con )

Mateo 21–24 

Mateo 21:9
 και εξηλθον εις υπαντησιν αυτω πολλοι χαιροντες και δοξαζοντες τον θεον περι παντων ων ειδον — (Φ) syrc

Mateo 21:31
 ὁ πρῶτος (el primero) — א, C*, K, W, Δ, Π, Byz
 ὁ δεύτερος (el segundo) — 4, 273
 ὁ ὕστερος (este último) — B
 ὁ ἔσχατος (el último) — D, Θ, f13

Mateo 21:38
 σχωμεν — א B D L Z f1 33 pc syrs.c
 κατασχωμεν — C W 0138 f13 Byz ff1 q syrp.h

Mateo 21:44
 Καὶ ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται ἐφ ὃν δ' ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν (Y el que caiga sobre esta piedra será quebrantado; pero cuando cae en alguno, será aplastado) — א, B, C, K, L, W, X, Δ, Π, 0138, 33, 892, 1010, 1546, f1, f13, 28, 565, 700, 892, 1009, 1010, 1071, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1646, 2148, 2174, Byz, Lect, it, vg, syr, cop, arm, eth, geo
 ὁ πεσὼν ἐπὶ τὸν λίθον τοῦτον συνθλασθήσεται ἐφ ὃν δ' ἂν πέσῃ λικμήσει αὐτόν — Θ, 1079, 1546
 Verso entero omitido por 104, D, 33, a, b, d, e, ff1, ff2, r1, syrsin, Ireneolat, Orígenes, Eusebio

Mateo 22:10
 γαμος (boda) — B1 D W Θ 33 085 0161 f1 f13 Byz Ireneolat
 νυμφων (novia) — א B* L 0138 892 1010 ℓ 102
 αγαμος (persona soltera) — C

Mateo 22:13
 δησαντες αυτου χειρας και ποδας αρατε αυτον και εκβαλετε — M 043 565 1241 
 δησαντες αυτου ποδας και χειρας αρατε αυτον και εκβαλετε — E 1241 
 δησαντες αυτου ποδας και χειρας εκβαλετε — f1
 δησαντες αυτου ποδας και χειρας βαλετε — f13

Mateo 22:30
 γαμιζονται — א B D f1 892 1010 1424
 εκγαμιζονται — L 0138 0161 0197 Byz
 γαμισκονται — W Θ f13 33 700 pc

Mateo 22:46
 ημερας — mayoría
 ωρας — D W f13 pc q syrs.c copbo

Mateo 23:26
 καὶ τῆς παροψίδος (y el plato) — א, B, C, L, W, 33, syrp, h) Byz, cop, f13
 frase omitida — D Q 1 118 209 1582 700 a d e ff1 r1 syrs) geo Ireneolat Clemente (hiatus: b syrcur)

Mateo 23:38
 ἔρημος — mss de tipo de texto occidental, de Cesarea, bizantinos y algunos alejandrinos.
 palabra omitida  — 77?, B, L, ℓ 184

Mateo 24:7
 λιμοι και σεισμοι — B D 892 pc it syrs copsa
 λιμοι και λοιμοι και σεισμοι — C Θ 0138 f1 f13 (565) Byz h q syrp.h mae
 λοιμοι και λιμοι και σεισμοι — L W 33 pc lat

Mateo 24:9-10
 εις θλιψιν — add. por א
 εις θανατον — add. por Φ pc

Mateo 24:31
 αρχομενων δε τουτων γινεσθαι αναβλεψατε και επαρατε τας κεφαλας υμων, διοτι εγγιζει η απολυτρωσις υμων — add. por D 1093 it

Mateo 24:41
 δυο επι κλινης μιας εις παραλαμβανεται και εις αφιεται — D f13 pc it vgs

Mateo 25–28 

Mateo 25:1
 του νυμφιου — א B K L W X2 Δ Π f13 28 33 565 700 892mg 1009 1010 1071 1079 1195c 1216 1230 1241 1242c 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect
 τω νυμφιω — C
 των νυμφιων — 892*
 του νυμφιου και της νυμφης — D X Θ Σ f1 124* 174 1195vid latt syrs,p,h** mae-1 arm geomss Diatessaronmss Orígenes Basileo

Mateo 25:17
 ἐκέρδησεν — א, B, C*, L, 33, 892, 1010, 1546, itaur, g1, l, vg, syrp, pal, copsa, bo, arm, eth
 καὶ αὐτὸς ἐκέρδησεν — D itd
 ἐκέδησεν καὶ αὐτός — A, C3, K, W, X, Δ, Θ, Π, 074, f1, f13, 28, 565, 700, 1009, 1071, 1079, 1195, 1216, 1230, 1241, 1242, 1253, 1344, 1365, 1646, 2174, Byz, Lect ith, syrh

Mateo 25:41
 το ητοιμασμενον (que ha sido preparada) — 45 א B K L W Δ Θ Π 067 074 0128 0136 f13 28 33 565 700 892 1010 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect
 τῷ ἡτοιμασμένον (que ha sido preparada) F
 τω ητοιμασμενω (que ha sido preparada) — 1009 1344 ℓ 1663
 ο ητοιμασεν ο πατηρ μου (que mi Padre preparó) — D f1 itmss Justino Mártir Ireneolat Orígenes Cipriano
 ο ητοιμασεν ο κυριος (que el Señor preparó) — Clemente Tertuliano

Mateo 26:3
 οι αρχιερεις — p45 א A B D L Θ 089, f1, f13, 565 700 892 1424 al lat syrs cop
 οι αρχιερεις και οι γραμματεις — 0133, 0255, Byz it syrp.h
 οι αρχιερεις και οι Φαρισαιοι — W

Mateo 26:7
 βαρυτιμου – B, W, 089, 0133, 0255, f1, f13, Byz, syrh
 πολυτιμου – א, A, D, L, Θ, 33, 700, 892, 1010, 1424

Mateo 26:28
 τῆς καινῆς διαθήκης (el nuevo pacto) A C D K W Π Δ f1 f13 Byz latt syr cosa, bo Ireneolat
 τῆς διαθήκης (el pacto) 37 45vid א B L Z Θ 0298vid 33 mae-1 coboms Ireneoarm

Mateo 26:29
 πινω – mayoría de mss.
 πιω – p37 D Θ 565

Mateo 26:44 (NASB)
 texto omitido ἐκ τρίτου (una tercera vez) en 37 A K Π f1 157 565 652 1424 ita,b,d, ff2,r1

Mateo 26:60 (NASB)
 ψευδομάρτυρες (falsos testigos) (A) C D N W f13 33 1241 Byz latt syr(s),h
 texto omitido — א B L Θ f1 syrp co

Mateo 26:71 (NASB) lee εἶδεν αὐτὸν ἄλλη παιδίσκη (otra sirviente lo vio) en itmss vgmss

Mateo 27:4
 ἀθῷον (inocente) — א B* C K W X Δ Π Byz Lect
 δίκαιον (recto) — B2mg L Θ

Mateo 27:9
 ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰερεμίου τοῦ προφήτου (cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías) — palabra omitida Ιερεμιου (Jeremías) en manuscritos Φ 33 ita itb syrs, p copbo
 ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ζαχαρίου τοῦ προφήτου (cumplió lo que fue dicho por el profeta Zacarías) — 22 syrhmg
 ἐπληρώθη τὸ ῥηθὲν διὰ Ἰησαίου τοῦ προφήτου (cumplió lo que fue dicho por el profeta Isaías) — 21

Mateo 27:16
 Ἰησοῦν τὸν Βαραββᾶν (Jesús el Barrabás) — Θ f1 700* syrs, pal arm geo2
 τὸν Βαραββᾶν (el Barrabás) — B 1010 Orígenes Jerónimo ("Barabbas, or Bar Rabbah, which is interpreted as the son of their master)
 Βαραββᾶν (Barrabás) — א A D K L W Δ Π 064 f13 565 700c 892 1009 1071 1079 1195 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect copsa, bo goth

Mateo 27:17 (NASB)
 Ἰησοῦν τὸν Βαραββᾶν (Jesús, el hijo de su Rabán) (Θ) f1 22* (700*) syrs, palmss arm geomss Orígenespt y Orígenesmss
 τὸν Βαραββᾶν (el hijo de su Rabán) B 1010 Orígenespt
 Βαραββᾶν (Barrabás) א A D L W f13 33 Byz latt syrp,h co Orígenesmss

Mateo 27:21 (NASB)
 τὸν Βαραββᾶν (el hijo de su Rabán) א B L Θ f1 33 892*
 Βαραββᾶν (Barrabás) A D W f13 Byz

Mateo 27:24 (NASB)
 κατέναντι (a la vista de) B D 0281
 ἀπέναντι (en medio de) א A L W Θ f1 f13 33 Byz

Mateo 27:28
 εκδυσαντες αυτον (sobre su desnudez) — א Α K L W Δ Θ Π 0250 'f1 'f13 565 700 892 1009 1010 1071 1079 1216 1230 1241 1242 1253 1344 1365 1546 1646 2148 2174 Byz Lect aur ff1 g1 l vg syr cop arm geo
 ενδυσαντες αυτον (sobre la ropa de él) — א1 B D 157 1424 itmss vgmss syrs eth Orígenes Diatessaron
 εκδυσαντες αυτον τα ιματια αυτου — 064 33 1195
 ενδυσαντες αυτον ιματιον πορφυρουν και — D it

Mateo 27:41 (NASB)
 τῶν γραμματέων καὶ Φαρισαίων (los escribas y fariseos) D W 517 1424 ita,b,c,d, ff2,g1,h,q,r1 syrs
 τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων (los escribas y los ancianos) א A B L Θ f1 f13 33 652 700 892 itaur, ff1,g1,l vg cosamss, bomss mae-1 Codex Schøyen
 τῶν γραμματέων καὶ πρεσβυτέρων καὶ Φαρισαίων (los escribas y ancianos y fariseos) Y Δ Π Σ Φ 22 157 565 Byz itf syrp,h cobomss
 texto omitido — Γ

Mateo 27:46 (NASB)

 λαμὰ ζαφθανι {lamah zaphthani} (¿Por qué me has abandonado?) D* itmss
 λαμα σαβαχθανί {lama sabachthani} (¿Por qué me has abandonado?) Θ f1 vgmss mae-1
 λιμὰ σαβαχθανί {lima sabachthani} (¿Por qué me has abandonado?) A (W) f13 Byz itmss
 λεμα σαβακτανεί {lema sabaktanei} (¿Por qué me has abandonado?) B (892) itmss vgmss cobomss
 λεμα σαβαχθανι {lema sabachthani} (¿Por qué me has abandonado?Why have you forsaken me?) א L 33 700 itms

Mateo 27:49 (véase )
 ἄλλος δὲ λαβὼν λόγχην ἒνυξεν αὐτοῦ τὴν πλευράν, καὶ ἐξῆλθεν ὖδορ καὶ αἳμα (el otro tomó una lanza y le traspasó el costado, y al instante salió sangre y agua) — א B C L U Γ 1010 1293 syrpal ethmss vgmss
 frase omitida por todos los otros — A D E F G H K M S W Δ Θ Σ 090 Byz it am syrcur copsa copbo arm geo y tardíos textos alejandrinos 892

Mateo 27:65 (NASB)
 Ἔχετε φυλακὰς (Tienes vigilantes) D* itmss vgms cobo mae-1
 Ἔχετε κουστωδίαν (Tienes una vigilancia) rollo

Mateo 27:66 (NASB)
 τῶν φυλακων (sus vigilantes) D* itmss vgmss cobomss mae-1
 τῆς κουστωδίας (su vigilancia) rollo

Mateo 28:2
 ἀπεκύλισεν τὸν λίθον (removida la piedra) א B D 700 892 itmss vg syrs cosa
 ἀπεκύλισεν τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας (removida la piedra de la abertura) A C K W Δ 579 1424 Byzmss itmss syrp
 ἀπεκύλισεν τὸν λίθον ἀπὸ τῆς θύρας τοῦ μνημείου (removida la piedra de la abertura de la tumba) L Γ Θ f1 f13 22 33 157 565 1241 Byzmss syrh, pal cobo mae-1 Codex Schøyen Eusebio

Mateo 28:6 (NASB)
 τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ κύριος (el lugar donde fue colocado el Señor) A C D L W Δ 0148 f1 f13 652 Byz itmss vg syr(p),h, pal
 τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο (el lugar donde él fue puesto) א B Θ 33 892* ite syrs co Codex Schøyen
 τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο τὸ σῶμα τοῦ κυρίου (el lugar donde fue colocado el cuerpo del Señor) 1424
 τὸν τόπον ὅπου ἔκειτο ὁ Ἰησοῦς (el lugar donde fue colocado Jesús) Φ

Mateo 28:7 (NASB) texto omitido ἀπὸ τῶν νεκρῶν (de entre los muertos) en 565 ita,b,d,e, ff1,g1,h,l,r1 vg syrs arm Orígenes

Mateo 28:9 (NASB)
 Ὡς δὲ ἐπορεύοντο ἀπαγγεῖλαι τοῖς μαθηταῖς αὐτοῦ (Pero cuando iban a llegar sus discípulos) inicia el verso A C L Δ Σ Φ 0148 f1 (1424) Byz itf,(q) syrh
 texto omitido — א B D W Θ f13 13 33 69 279 700 788 892 1292 2680 itmss vg syrp co Codex Schøyen Orígenes Eusebio Cirilo

Mateo 28:18 (NASB)
 ἐν οὐρανοῖς (en los cielos) D
 ἐν οὐρανῷ (en el cielo) rollo

Mateo 28:19

 Πορευθέντες οὖν (omitido οὖν | א A f13 Byz) μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη βαπτίζοντες (—σαντες | B D) αὐτοὺς εἰς τὸ ὄνομα τοῦ πατρὸς καὶ τοῦ υἱοῦ καὶ τοῦ ἁγίου πνεύματος (Id, pues, enseñad a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo) א A B D W f1,13 Byz latt syr co rollo
 Πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τὰ ἔθνη ἐν τῷ ὀνόματί μου (Id y haced discípulos en todas las naciones  en mi nombre) EusebioPreniceno

 Compárese con , , , , .

Referencias

Lectura adicional 
 Novum Testamentum Graece et Latine, ed. E. Nestle, K. Aland, Stuttgart 1981.
 Bart D. Ehrman, "The Orthodox Corruption of Scripture. The Effect of Early Christological Controversies on the Text of the New Testament", Oxford University Press, New York – Oxford, 1996, pp. 223–227.
 Bruce M. Metzger, "A Textual Commentary on the Greek New Testament: A Companion Volume to the United Bible Societies' Greek New Testament", 1994, United Bible Societies, London & New York.

Enlaces externos 
 The Comparative Critical Greek New Testament
 Variantes textuais 
 Varianten Textus receptus versus Nestle-Aland
 The Gospel of John part of the Holy Bible
 Novum Testamentum Graece. Editio Stereotipa (Lipsiae 1886)

Evangelio de Mateo